Ligue 1, la massima serie del campionato algerino di calcio
Ligue 1, la massima serie del campionato ivoriano di calcio
Ligue 1, la massima serie del campionato congolese di calcio (Rep. del Congo)
Ligue 1, la massima serie del campionato guineano di calcio
Ligue 1, la massima serie del campionato senegalese di calcio